Medical Arts Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Medical Arts Building (Arizona), ID-Nr. 87001883
 Medical Arts Building (Arkansas), ID-Nr. 78000588
 Medical Arts Building (Michigan), ID-Nr. 00000506
 Medical Arts Building (Oregon), ID-Nr. 86002968
 Medical Arts Building (Hamilton County, Tennessee), ID-Nr. 80003817
 Medical Arts Building (Knox County, Tennessee), ID-Nr. 84003573
 Medical Arts Building (Virginia), ID-Nr. 02001001